

Ровдіно — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Ровдіно — селище, Підосиновський район, Кіровська область